Nava Ebrahimi (1978-), écrivaine germano-austro-iranienne ;
 Susan Ebrahimi (née le 30 janvier au  à Sarrebruck) est une chanteuse allemande ;
 Zar Amir Ebrahimi (1981-), est une actrice, productrice et réalisatrice iranienne;
Patronyme iranien